Problemlösungstechnik bezeichnet:

 Ideenfindung
 Problemlösungstechnik (Gruppe)
 Heuristik